Narodni list, tjednik iz Zadra (usporedi Zadarski Narodni list, Glas Zadra)
Narodni list (Zagreb, 1936.), dnevni list iz Zagreba
Narodni list (Zagreb), dnevni list iz Zagreba, glasilo SSRN
Narodni list (Mostar), dnevni list iz Mostara
Narodni list (Split), tjednik iz Splita